Miguel Hidalgo y Costilla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Miguel Hidalgo y Costilla, Quintana Roo, Bacalar, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Chiapas, Tecpatán, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Omealca, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Santiago Tuxtla, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Tabasco, Balancán, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Baja California, Mexicali, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Puebla, Tlachichuca, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Campeche, Escárcega, 
 Miguel Hidalgo y Costilla, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar